Jimmy Shields, kanadai curlingjátékos, világbajnok (1968)
 Jimmy Shields (1931–2020) válogatott északír labdarúgó